Castro Barros ist der Familienname folgender Personen:

 Pedro Ignacio de Castro Barros (1777–1849), argentinischer Priester und Politiker

Castro Barros bezeichnet:

 Castro Barros (La Rioja), einen Ort in Argentinien
 Departamento Castro Barros, eine Verwaltungseinheit in Argentinien